CSV Oranje Blauw, een voetbalclub uit Nijmegen
 VV Oranje-Blauw '14, een voetbalclub uit Heijningen
 Oranje Blauw '15, een voetbalclub uit Posterholt
 Oranje Blauw (Den Haag), voormalige voetbalclub uit Den haag